Ce terme peut également faire référence à :
 Pantha super-héroïne de DC Comics, membre des Teen Titans
 Pantha un personnage secondaire de l'univers de Vampirella publié par Warren Publishing
 Princess Pantha personnage publié par Nedor Comics

Homonymie